Gifford House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gifford House (Montana), ID-Nr. 87001802
 Gifford House (Wisconsin), ID-Nr. 78003387